Miejscowości w USA:
 Elk Creek – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Glenn
 Elk Creek – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Spencer
 Elk Creek – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Elk Creek (ang. Elk Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Elk Creek (ang. Elk Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Elk Creek (ang. Elk Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Elk Creek (ang. Elk Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Elk Creek (ang. Elk Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley
 Elk Creek (ang. Elk Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie